Болон — коммуна во Франции.
 Болон (военачальник) — македонский полководец IV века до н. э.